Le Gone du Chaâba est :
 Le Gone du Chaâba, roman d'Azouz Begag (1986)
 Le Gone du Chaâba, film de Christophe Ruggia (1997), adapté du roman